Хащеватский, Моисей Израилевич (1897—1943) — советский еврейский поэт, драматург, переводчик.
 Хащеватский, Юрий Иосифович (род. 1947) — советский и белорусский кинорежиссёр.